Marsac (Charente)
Marsac (Creuse)
Marsac (Hautes-Pyrénées)
 Marsac (Tarn-et-Garonne)
ook:
Marsac-en-Livradois,  Puy-de-Dôme
Marsac-sur-Don,  Loire-Atlantique
Marsac-sur-l'Isle,  Dordogne